La  du Tour d'Espagne s'est déroulée entre le 27 avril et le  entre Estepona et Saint-Sébastien. Il se composait de 19 étapes pour un total de . Il a été remporté par l'Espagnol José Pesarrodona.

Équipes participantes 
 Super Ser
 Ti-Raleigh
 Novostil-Transmallorca
 Miko-Superia
 KAS-Campagnolo
 Ebo-Cinzia
 Teka
 Frisol
 Zoppas-Splendor
 Flandria-Velda

Classement général

Étapes

Classements annexes

Liste des coureurs

Liens externes 
  Tour d'Espagne 1976, sur le site officiel du Tour d'Espagne

1976
Sport en Espagne en 1976
Cyclisme sur route en 1976
Sport en avril 1976
Sport en mai 1976